Brandon Smith peut désigner :
 Brandon Smith (1952-), acteur américain;
 Brandon Smith (1973-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Brandon Mychal Smith (1989-), acteur américain.